Gebouw
 Marie De Clercq, godshuizen in de Belgische stad Brugge

Personen met de achternaam De Clercq
 Alain De Clercq, Belgisch voetballer
 Alisson De Clercq, Belgisch politica
 Anouk De Clercq, Belgisch kunstenares
 Bart De Clercq, Belgisch wielrenner
 Constant De Clercq, Belgisch politicus
 Eddy de Clercq, Belgisch-Nederlands diskjockey en producer
 Emile De Clercq, Belgisch politicus
 Eric De Clercq, Belgisch wielrenner
 Erik De Clercq, Belgisch politicus en ondernemer
 Erik De Clercq, Belgisch viroloog
 Hans De Clercq, Belgisch wielrenner
 Jean De Clercq, Belgisch voetballer
 Jean-Joseph De Clercq, Belgisch advocaat en politicus
 Jean-Pierre De Clercq, Belgisch politicus
 Jo De Clercq, Belgisch zanger en politicus
 Joseph De Clercq, Belgisch politicus
 Korneel De Clercq, Belgisch radiopresentator
 Livia De Clercq, Belgisch atlete
 Marc De Clercq, Belgisch econoom en hoogleraar
 Mario De Clercq, Belgisch veldrijder
 Mathias De Clercq, Belgisch politicus
 Paul De Clercq, Belgisch politicus
 Peter De Clercq, Belgisch wielrenner
 Pierre De Clercq, Belgisch scenarioschrijver
 René de Clercq, Vlaams schrijver, dichter, politiek activist en componist
 René De Clercq, Belgisch veldrijder
 Robrecht II de Clercq, Vlaams abt
 Roger De Clercq, Belgisch veldrijder
 Staf de Clercq, Belgisch politicus
 Willem de Clercq, Nederlands schrijver, dichter en bankier
 Willy De Clercq, Belgisch politicus

Andere
 De Clercqstraat, straat in de Nederlandse hoofdstad Amsterdam

Zie ook 
 Declercq (doorverwijspagina)